Horbaczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Antin Horbaczewski (1856–1944), ukrainischer Politiker
 Ivan Horbaczewski (1854–1942), ukrainischer Chemiker (organische Chemie und Biochemie)